Huérmeces kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Huérmeces (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Huérmeces (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar